Нараївська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Нараївська сільська рада — Житомирська область, Ємільчинський район
 Нараївська сільська рада — Івано-Франківська область, Галицький район
 Нараївська сільська рада — Тернопільська область, Бережанський район